Świnka ist der Name:

 der polnischen Wappengemeinschaft Świnka

Świnka ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Świnka z Zielonej († 1433), polnischer Kanoniker und Dichter
 Jakub Świnka († 1314), polnischer Geistlicher der römisch-katholischen Kirche, Erzbischof von Gnesen